Duivelshuis (Arnhem)
 Duivelshuis (Mechelen)